Климен (; Klymenos, „Прочутия“) в древногръцката митология може да се отнася за:

 допълнително име на Хадес
 Климен, син на Хелиос, цар на Беотия, съпруг на океанидата Меропа и баща на Фаетон
 Климен, баща на Евридика, съпругата на Нестор от Пилос
 Климен, син на Кардис, основател на Олимпийските игри
 Климен, цар на минийците в Орхомен в Беотия
 Климен, син на Фороней, брат на Хтония
 Климен, син на Херакъл и на Мегара, убит от баща му
 Климен, син на Кардис, цар на Олимпия
 Климен от Доулихион, кандидат на Пенелопа

Вижте също 
 Климена